Mușcel se poate referi la:

 Mușcel, Argeș
 Mușcel, Buzău
 Mușcel, Dâmbovița

Vezi și 
 Muscel (dezambiguizare)
 Mușat (nume de familie)

Toponime românești